

Zoologia 
 Hunter – rasa konia

Muzyka 
 Hunter – polski zespół heavymetalowy
 Hunter – singel Dido
 Hunter – singel Björk
 Hunter – album zespołu A Life Once Lost (2005)
 Hunter – album Anny Calvi (2018)

Geografia Australii 
 Hunter – rzeka w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Hunter – region w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia

Geografia USA 
Miejscowości w USA:
 Hunter – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 Hunter – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Hunter – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Hunter – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Carter
 Hunter – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Hunter – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Hunter – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Hunter – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield
 Hunter – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Carter
 Hunter – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer

Gminy w USA:
 Hunter (ang. Hunter Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Hunter (ang. Hunter Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Hunter (ang. Hunter Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Hunter (ang. Hunter Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Hunter (ang. Hunter Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer

Konstrukcje lotnicze 
 Hunter – brytyjski odrzutowy samolot myśliwski i myśliwsko-bombowy
 RQ-5 Hunter – bezzałogowy aparat latający

Osoby o nazwisku lub pseudonimie Hunter 
 Hunter – klan szkocki
 George Hunter (1927-2004) – południowoafrykański bokser
 Ian Hunter (ur. 1939) – angielski wokalista
 Jeffrey Hunter (1926-69) – amerykański aktor
 Norman Hunter (ujednoznacznienie)
 Paul Hunter (1978-2006) – angielski snookerzysta
 Stephen Hunter (ur. 1946) – amerykański powieściopisarz i krytyk filmowy

Zobacz też 

 The Hunter